Луб'янська сільська рада — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Луб'янська сільська рада — Київська область, Бородянський район
 Луб'янська сільська рада — Київська область, Васильківський район
 Луб'янська сільська рада — Київська область, Рокитнянський район
 Луб'янська сільська рада — Миколаївська область, Веселинівський район